Kreis Steinfurt
 Steinfurt (stad)
 Graafschap Steinfurt
 Steinfurt (Stolberg)

Zie ook
 Drensteinfurt